Schabenbach ist ein Gewässername:

 Schabenbach (Mitternacher Ohe), rechter Zufluss der Mitternacher Ohe bei Panhof, Markt Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schabenbach (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Neckar) nach dem Sommerhof, Gemeinde Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg